Łąkie (gromada w powiecie lipnowskim)
 Łąkie (gromada w powiecie złotowskim)